ANSYS CFX è un software commerciale della ANSYS per fluidodinamica computazionale (o CFD), utilizzato per simulare il comportamento dei fluidi in un'ampia varietà di applicazioni, per sistemi operativi Unix, Microsoft Windows, e Linux.

Descrizione 
Possono essere ad esempio simulati: il passaggio di una corrente marina sotto lo scafo di una nave, il comportamento di una turbomacchina, l'aerodinamica di un velivolo, sistemi HVAC, recipienti agitati, e cicloni.

Il CFX-4 deriva da Flow3D, sviluppato originariamente dalla United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA), mentre il modulo TASCflow fu sviluppato dalla Advanced Scientific Computing (ASC) di Waterloo (nell'Ontario, Canada).

Il software Flow3D fu commercializzato dall'UKAEA a cavallo tra gli anni '80 e gli anni novanta. A metà degli anni '90 cambiò nome in CFX-4, in quanto il nome Flow-3D era già utilizzato negli Stati Uniti d'America da un'altra casa produttrice di software.

Voci correlate 
 Fluent
 STAR-CD
 Phoenics
 Simulazione

Collegamenti esterni 
 
 SVS FEM s.r.o (Czech Republic, Brno)

Fluidodinamica
Software scientifici